«Both Sides, Now» — песня авторства канадской певицы Джони Митчелл.

Первым исполнителем, выпустившим запись этой песни, стала фолк-певица Джуди Коллинз. Песня сначала вышла на её альбоме Wildflowers (1967), а в 1968 году была выпущена отдельным синглом и стала хитом, добравшись до 8 места в США (в «Горячей сотне» журнала «Билборд»). Кроме того, песня была отмечена «Грэмми» в категории «Лучшее исполнение в жанре фолк» за 1968 год.

Для Джони Митчелл эта песня стала первым хитом в карьере (в данном случае как для автора).

Сама Джони Митчелл потом тоже эту песню записала и включила в свой альбом 1969 года Clouds.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Both Sides, Now» в исполнении Джони Митчелл на 170 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 171 месте.

Кроме того, в 2003 году оригинальный сингл Джуди Коллинз с этой песней (вышедший в 1968 году на лейбле Elektra Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Примечания

Ссылки 

Песни 1967 года
Песни Джони Митчелл
Песни Джуди Коллинз
Песни Бинга Кросби
Песни Фрэнка Синатры
Песни Диона
Песни Нила Даймонда
Песни Энди Уильямса
Песни Глена Кэмпбелла
Песни Вилли Нельсона
Песни Пола Янга
Песни Долли Партон
Песни Дорис Дей